De voornaam Michelle, een vrouwelijke vorm van Michaël
De Nederlandse zangeres Michelle Courtens
De Britse zangeres Michelle McManus
De Duitse zangeres Michelle
Michelle Martin, de voormalige echtgenote van Marc Dutroux
Michelle Dessler, een personage uit de televisieserie 24
Michelle, een nummer van The Beatles
De Stichting Michelle
De orkaan Michelle uit 2001